Lilleø har flere betydninger:

 Lilleø (Smålandsfarvandet) – en ø og en bebyggelse i Askø Sogn, Lolland Kommune
 Lilleø (Bursø Sogn) – en ø i Bursø Sogn, Lolland Kommune
 Lilleø (Linå Sogn) – en ø i Linå Sogn, Silkeborg Kommune
 Lilleø (Niløse Sogn) – en bebyggelse i Niløse Sogn, Sorø Kommune
 Lilleø (Storstrømmen) – en ø i i Storstrømmen nord for Bogø, Stensby Sogn, Vordingborg Kommune
 Lilleø (Guldborgsund) – en ø i Toreby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Lilleø (Sydfynske Øhav) – en ø i det Sydfynske Øhav sydøst for Ærøskøbing, Ærøskøbing Sogn, Ærø Kommune
 Lilleø (Halskov) – en høj, der er beliggende i Korsørs nordlige bydel Halskov. I tidligere tider, da landskabet lå lavere var Lilleø en selvstændig ø i det, der i dag er Korsør Nor
 Lilleø (Ertholmene) – en ø i øgruppen Ertholmene nordøst for Bornholm
 Lilleø (Roskilde Fjord) – en ø i Roskilde Fjord vest for Jyllinge